Гомункулус, или Гомункул:
 Гомункулус — в представлении средневековых алхимиков, существо, подобное человеку, которое можно получить искусственным путём.
 Гомункулус — в психологии — искаженное изображение человека: соматосенсорный гомункулус, где размер различных частей тела отражает относительную плотность их иннервации; моторный гомункулус, где размер различных частей тела отражает размер соответствующих им моторных областей коры головного мозга.
 Гомункул — биполярная туманность созвездия Киля.
 «» — манга, издававшаяся с 2003 по 2011 год.
 Homunculus loxodontus — скульптура в Лейдене.

Кинофильмы 
 «Гомункулус» — немецкий немой фильм Отто Рипперта 1916 года.
 «Гомункулус» — советский фильм 1988 года.
 «Гомункул» — артхаусный фильм режиссёров Романа Дмитриева и Кирилла Савельева 2015 года.